Эминов — фамилия; имеет женскую форму Эминова.
 Эминов, Аскер Абдулла оглы (1924—?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Эминов, Владимир Евгеньевич — советский и российский криминолог, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮУ им. О. Е. Кутафина.
 Эминов, Мир Гамза Мир Гасан оглы (1932—1980) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1973).
 Магомед-Эминов, Мадрудин Шамсудинович (род. 1948) — российский психоаналитик и психолог, доктор психологических наук, профессор.
 Эминов, Сеитумер Гафарович (1921—2004) — крымскотатарский поэт и прозаик.